Conceição das Alagoas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Conceição das Alagoas (ort), Minas Gerais, 
 Conceição das Alagoas (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar